Route Bleue steht für:

 Route nationale 7 zwischen Paris und Menton
 Route départementale 213 (Loire-Atlantique) zwischen Guérande und Les Moutiers-en-Retz